Ziest bezeichnet:

 eine Pflanze aus der Gattung der Zieste
 Ziest (See), in Mecklenburg-Vorpommern